Beecher Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beecher Hill (Connecticut)
 Beecher Hill (Michigan)
 Beecher Hill (Pennsylvania)